Кальва:

 Кальва — традиционная спортивная игра, распространённая в некоторых областях Испании.
 Кальва — река в России, протекает в Архангельской области.
 Кальва, Хосе Луис (1969—2007) — мексиканский писатель и убийца.
 Диего Кальва (род. 1992) — американо-мексиканский актёр.